Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями. Акценты расставляются обычно при помощи аксессуаров, обуви, расцветки ткани, принтов, фурнитуры, деталей отделки и фактуры ткани, кроем модели одежды, комбинаторикой.

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека. В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности — подстили или микростили.

Библиография 
 Буксбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века. Изд-во: Амфора, 2009. 192 стр.
 Герен С., Герен Ф. Твой инструктор по стилю. Изд-во: Попурри, 2009. 144 стр.
 Джонсон К., Стоун Дж. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин. Изд-во: Эксмо, 2005. 208 стр.
 Крессли К. Как обрести свой стиль. Изд-во: АСТ, 2008. 176 стр.
 Найденская Н., Трубецкова И. Библия стиля. Гардероб успешного мужчины. Изд-во: Эксмо, 2009. 256 стр.

Примечания 

История костюма